Чемпионат Люксембурга по футболу 1988/1989 — 75-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Переходный турнир

Группа А

Группа В

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1988/1989
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1988 году
1989 год в Люксембурге